Il doppio del torneo di tennis WTA Austrian Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Petra Mandula e Patricia Wartusch che hanno battuto in finale Barbara Schwartz e Jasmin Wöhr 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
 Patricia Tarabini /  Iroda Tulyaganova (quarti di finale)

 Petra Mandula /  Patricia Wartusch (campionesse)
 Rossana de los Ríos /  Samantha Reeves (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 2002